La famille Guerra peut désigner :
 une famille patricienne de Venise ;
 une famille de peintres du Roussillon.